Municipio de Blue Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Lake (condado de Kalkaska, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kalkaska.
 Municipio de Blue Lake (condado de Muskegon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.